Бейнеуский район () — административно-территориальная единица второго уровня на северо-востоке Мангистауской области Казахстана. Административный центр — село Бейнеу.

География 
Территорию района занимает восточная окраина Прикаспийской низменности с песками и солончаками (Мёртвый Култук и др.), восточная часть — плато Устюрт с возвышенностью Мынсуалмас. В недрах разведаны запасы нефти и газа, камня-ракушечника, строительных песков. Климат континентальный. Средняя температура января −4 °C, июля 25—27 °C. Осадков выпадает 120—130 мм в год. Часты песчаные бури. Растительность полупустынная: солончаковые травы, полынь, местами саксауловые заросли. Обитают сайгак, джейран, заяц, волк, лисица, грызуны и другие.

История 
Образован в 1973 году. В 1988—1990 годах во время упразднения Мангышлакской области входил в состав Гурьевской области.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 68 866 чел. (98,89 %)
 каракалпаки — 405 чел. (0,58 %)
 узбеки — 175 чел. (0,25 %)
 русские — 38 чел. (0,05 %)
 татары — 23 чел. (0,03 %)
 киргизы — 13 чел. (0,02 %)
 другие — 119 чел. (0,17 %)
 Всего — 69 639 чел. (100,00 %)

Экономика 
Основная отрасль хозяйства — нефтедобывающая промышленность. В сельском хозяйстве главное направление — разведение овец (каракулеводство), лошадей, верблюдов. В районе находятся Южное управление магистрального нефтегазопровода, предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта. По территории района проходит железные дороги Макат — Конырат, Бейнеу — Актау, автомобильная дорога Атырау — Актау, газопровод Средняя Азия — Россия, нефтепродуктопровод Озен — Атырау — Самара, магистральные водоводы Кунград — Бейнеу — Макат, Бейнеу — Озен.

Административно-территориальное деление 
Административно-территориальное деление района:

Достопримечательности 
 Мавзолей Амантурлы Кожалака, батыра из рода адай Младшего жуза.
 «Бейнеу» — погребально-культовый комплекс памятников ХVІ века.

Примечания